Arecales é uma ordem de plantas com flor que inclui as espécie conhecidas pelo nome comum de palmeiras e afins. A ordem enquanto estrutura taxonómica com significado filogenético apenas teve aceitação generalizada nas últimas décadas, substituindo o antigo agrupamento Principes, ora considerado taxonomicamente obsoleto.

Descrição
Os membros da ordem Arecales são plantas lenhosas (mas sem crescimento secundário do tronco, apenas alongamento primário). Estas espécies, apesar de serem monocotiledóneas, são em muitos casos arborescentes, com grandes folhas em coroa no extremo distal do caule, geralmente pinadas (pinatissectas) ou palmadas (palmatissectas). As flores apresentam 3 sépalas e 3 pétalas, e ocorrem dispostas em inflorescências providas de uma ou várias espatas. O fruto é carnudo, em geral uma baga ou uma drupa.

A ordem Arecales apresenta uma ampla distribuição natural, presente nas regiões tropicais a temperadas de todo o mundo, principalmente nas regiões de clima quente e seco. Consideradas em todo o mundo como espécies típicas das zonas tropicais, existe maior maior biodiversidade no grupo, formando centros de diversidade, em Madagáscar e na Colômbia, sendo este último o país com maior número de espécies, tendo uma palmeira como árvore nacional.

Entres as espécies desta ordem existem muitas que são usadas como plantas ornamentais e como produtoras de frutos, óleos e fibras, assumindo grande importância económica. Entre as espécies de maior valor económico estão as produtoras de cocos, de óleo de palma, de tâmaras, de palmito, de ratán, de cera de carnaúba e de ráfia.

Taxonomia
O sistema de Cronquist de 1981 integrou a ordem na subclasse Arecidae da classe Liliopsida (= monocotiledóneas). O sistema de Thorne e o sistema de Dahlgren incluíram a ordem na superordem Areciflorae, também designada por Arecanae, no seio da subclasse Liliidae (= monocotiledóneas), com uma única família, as Arecaceae.

O sistema APG, de 1998, reconheceu a ordem e integrou-a nas "commelinoids", situação que se manteve no sistema APG II, de 2003, que também reconheceu a ordem, mas coloco-a no clade commelinids das monocots. O sistema APG IV, de 2016, integra as Dasypogonaceae nesta ordem, pois estudos de biologia molecular demonstraram que o agrupamento Dasypogonaceae é o grupo irmão das Arecaceae. Dessa alteração resultou a seguinte circunscrição taxonómica:
 Ordem Arecales:
Família Arecaceae, com o nome alternativo Palmae
Família Dasypogonaceae

A ordem Arecales insere-se nas Monocots da seguinte forma:

Referências

Ligações externas

 NCBI Taxonomy Browser